Крупенин — русская фамилия. Крупенины — русский дворянский род.
Известные носители:
 Крупенин, Артур Борисович (род. 1958) — российский тележурналист, телеведущий, сценарист, писатель.
 Крупенин, Виталий Львович (род. 1951) — российский учёный.
 Крупенина, Лидия Ивановна (1928—2016) — советская балерина, педагог.